Falkenfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Kummer von Falkenfeld (1852–1929), österreichisch-ungarischer Offizier
 Hellmuth Falkenfeld (1893–1954), deutscher Philosoph und Hörspielautor